Miejscowości w Polsce: 

 Zdanów – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. sandomierskim, w gminie Obrazów 
 Zdanów – osada w woj. świętokrzyskim, w pow. sandomierskim, w gminie Obrazów
 Zdanów – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. choszczeńskim, w gminie Drawno
 Zdanów – wieś w Polsce położona w województwie lubelskim, w powiecie zamojskim, w gminie Zamość (obecnie Żdanów)